Ранчо де ла Сијера има више значења:

 Ранчо де ла Сијера (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо де ла Сијера (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику